Gerdy peut faire référence à :

Prénom 
  (1968-), actrice belge
 Gerdy Troost (1904-2003) architecte allemand
 Gerdy Zint (1979-), acteur allemand

Nom 
 Pierre Nicolas Gerdy (1797-1856), médecin et homme politique français, député à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des députés.

Autres 
 Herdy Gerdy, jeu vidéo pour PlayStation 2 sorti en 2012 et édité par Eidos Interactive